Niemcy:
 Berschweiler – dzielnica gminy Marpingen w kraju związkowym Saara, w powiecie St. Wendel
 Berschweiler bei Baumholder – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Berschweiler bei Kirn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld